Martinelli je italské příjmení, které nosí následující osobnosti:

 Anton Erhard Martinelli (1684–1747), rakouský architekt
Domenico Martinelli (1650–1718), italský architekt
 Elsa Martinelli (1935–2017), italská herečka
 Giovanni Innocenzo Martinelli (1942–2019), libyjský biskup
 Christian Martinelli (* 1983), italský biatlonista
 Luisa Martinelli-Seeberger (* 1846 Štýrský Hradec), rakouská operetní zpěvačka a herečka v Praze 
 Renzo Martinelli (* 1948), italský filmový režisér
 Ricardo Martinelli (* 1952), panamský politik

Italská příjmení